La Pista Suburbana España, es  una autopista de sentido oeste y este localizada en la ciudad de Managua, Nicaragua.

Trazado 
La Pista Suburbana España inicia desde la intersección con la 50ª Calle Suroeste y la Avenida UNAN, dividiendo el Residencial Los Robles del lado sur con el lado norte de Villa Fontana y Villa Fontana Norte, pasando por el Edificio INVERCASA hasta, hasta culminar en la intersección con la Carretera a Masaya, Pista de La Solidaridad y Paseo Naciones Unidas en el Paso a Desnivel Centroamérica.

Barrios que atraviesa 
La avenida por ser muy corta, sólo atraviesa un barrio, el Colonial Bolonia.

Véase también 
Carretera a Masaya
Metrocentro Managua

Enlaces externos 
Mapas y calles de Managua en Mapvista
mapas y calles de Managua en la Alcaldía de Managua
Mapa interactivo de lugares de interés en Google Maps

Calles de Managua
Carreteras de Nicaragua